Mark Janssens, radiopresentator bij Klara
Mark Janssens, ijshockeyspeler

Zie ook 
 Mark Janssen (doorverwijspagina)